Fuglse (plaats), een plaats in Denemarken
Fuglse (parochie), een parochie in Denemarken